Il singolare del torneo di tennis Burbank Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kevin Kim che ha battuto in finale Robert Kendrick 7-5, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Paul Goldstein (quarti di finale)
 Kevin Kim (Campione)
 Giovanni Lapentti (semifinali)
 Jeff Salzenstein (primo turno)

 Robert Kendrick (finale)
 Nicolás Lapentti (primo turno)
 Hugo Armando (primo turno)
 Björn Phau (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Burbank Challenger 2004